Gminy w USA:
 Weller (ang. Weller Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Weller (ang. Weller Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland